Pleyben (en bretó Pleiben) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.611 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Yann ar Floc'h, escriptor en bretó.

Referències 

Municipis del districte de Châteaulin